Seth puede referirse a:

 Seth, o Set, un antiguo dios de la mitología egipcia que originalmente fue el dios del desierto.
 Seth (historietista), escritor y dibujante de historietas canadiense.
 Seth, personaje antagonista de Dino Rey.
 Seth (Street Fighter), personaje del videojuego Street Fighter IV.
 Seth MacFarlane (n. en 1973) dibujante, guionista, productor, director y actor de doblaje estadounidense.
 Seth Michelson (n. en 1975) poeta y traductor estadounidense.
 Seth Green actor y actor de doblaje estadounidense.
 Seth (The King of Fighters), personaje de la saga de videojuegos The King of Fighters